est un genre éteint et fossile de temnospondyle Euskelia au sein de la famille des Dissorophidae, dans la super-famille Dissorophoidea.

Présentation 
Le genre Brevidorsum a été décrit par Carroll et al. en 1964

Cladogramme Dissorophoidea

Voir aussi 
 la liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Taxon fossile décrit en 1964
Paléontologie aux États-Unis
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien disparu
Amphibien du Permien
Dissorophidae